Содерберг () — фамилия:
 Содерберг, Стивен (род. 1963) — американский кинорежиссёр.

См. также 
  (, )
  (, )